Jilin steht für:

 Jilin, eine Provinz in der Volksrepublik China
 Jilin (Stadt), eine Stadt in dieser Provinz
 Jilin-Universität, eine Universität in der Provinz Jilin
 Jilin (Meteorit), einen Meteoriten
 (2398) Jilin, einen Asteroiden
 Jilin (Automarke), ehemalige chinesische Automarke
 FAW Jilin Automobile, chinesischer Automobilhersteller
 Jilin 1, kommerzieller Erdbeobachtungssatellit aus China

den Vornamen folgender Personen:

 Zhang Jilin (* 1986), chinesische Schachspielerin